Ла Таблита има више значења:

 Ла Таблита (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Таблита (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику